Gelzer ist der Familienname folgender Personen:

 Gilgian Gelzer (* 1951), Schweizer Maler, Zeichner, Fotograf und Kunstpädagoge
 Heinrich Gelzer (1847–1906), Schweizer klassischer Philologe, Althistoriker und Byzantinist
 Heinrich Gelzer (Romanist) (1883–1945), Schweizer Romanist, der in Deutschland lehrte
 Ital Gelzer (1914–1941), deutscher Altphilologe
 Johann Heinrich Gelzer (1813–1889), Schweizer Historiker, Diplomat und Publizist
 Matthias Gelzer (1886–1974), Schweizer Althistoriker
 Michael Gelzer (1916–1999), Schweizer Diplomat
 Thomas Gelzer (1926–2010), Schweizer Altphilologe